Магнитные бури:

 Магнитные бури — см. Геомагнитная буря.
 Магнитные бури — российский кинофильм 2003 года.